Сочитл има више значења:

 Сочитл (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сочитл (Сочијатипан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сочитл (Јавалика), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сочитл (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику